Czumerna (schronisko)
 Czumerna (szczyt)

Zobacz też